Soma Peries est un personnage de fiction de l'anime Gundam 00, créé par Kouga Yun et Chiba Michinori.

Histoire

Le véritable nom de Soma Peries est Marie Parfasi. Elle est un super-soldat à la solde de la Ligue pour la Réforme Humaine (LRH). Dès son plus jeune âge, elle fut assujettie à des expériences militaires, en compagnie d'Allelujah Haptism. On voulait faire d'elle le super-soldat parfait. Le laboratoire semi-indépendant lui ayant fait subir de multiples expériences traumatisantes finira par la vendre à la LRH afin de survivre. Aux alentours de 10 ans, Marie perdit l'usage de ses sens. Ce sont les biologistes du laboratoire qui lui enlevèrent toute sensation, l'emprisonnant dans un caisson de verre sans boire ni manger. Afin de communiquer, elle dut alors développer des ondes cérébrales quantiques lui permettant de joindre d'autres humains par télépathie. La seule personne capable de sentir ces ondes fut Allelujah. C'est alors que les jeunes enfants communiquèrent ainsi pendant longtemps. Si Allelujah pouvait venir voir Marie au travers de son caisson de verre, elle, restait toujours privée de ses sens. Elle ne savait même pas à quoi pouvait ressembler physiquement Allelujah. Lorsque celui-ci s'échappa du centre, il voulut emmener Marie avec lui, mais il ne put le faire. Elle finit donc sa formation de super-soldat et on lui implanta la personnalité de Soma Peries, le super-soldat numéro 1.

Le soldat de la LRH et des A-Laws

Dès que les Gundam apparurent sur terre, la LRH décida de sortir son arme secrète. Soma Peries fut associée au colonel Smirnov, surnommée de Grizli de Sibérie. Ce dernier la jugea beaucoup trop jeune pour piloter un MS. Mais les ordres étaient de la mener au front avec les tout derniers modèles produits. Marie n'avait alors que 18 ans. Pourtant, sur le champ de bataille, le colonel fut surpris de la capacité de la jeune fille à piloter son MS. La LRH produira même un MS spécifique pour ce super-soldat: le Tieren Taozi. Ce MS fut d'abord et avant tout préparé pour le combat spatial, domaine dans lequel Soma Peries excelle. Mais dès ses premiers combats sur terre, elle entre en interférence avec le pilote du gundam Kyrios qui n'est autre qu'Allelujah. Soma Peries, a son tour, perd les pédales et fait n'importe quoi. La LRH finira par modifier son programme afin qu'elle ne sente plus la migraine de la perturbation et qu'elle puisse piloter même en approche du Kyrios. Cela leur permettra de capturer Allelujah. Mais finalement, cette mission se révélera être un échec. Très affectée par ces brouillages intempestifs, elle effectuera des recherches pour connaître l'identité du pilote de Kyrios. Ne reconnaissant pas Allelujah, elle se cantonnera à l'appeler Sujet d'expérience E-57. Après l'épisode 16 de la saison 1, Soma Peries ne croisera quasiment plus la route d'Allelujah. Pourtant ses liens avec le lieutenant Sergei Smirnov se renforceront. Le combat final sera le grand affrontement contre Allelujah. Partagée entre des sentiments humains inculqués par le colonel, et la volonté de compétition avec le sujet d'expérience E-58, elle veut prouver qu'elle est la seule expérience à avoir réussi, au détriment d'Allelujah. Équipée d'un MS à four GN contrefait, elle tiendra tête au Kyrios, et grâce à l'aide de son escadron, elle parviendra même à l'endommager sérieusement. Seulement, lorsque Allelujah sera dans une situation critique, Hallelujah, son double maléfique, se réveillera. Il activera le Trans-AM et terrassera quelques-uns des nouveaux MS. Sur le point de tuer Soma, le colonel Smirnov interviendra à temps pour la sauver in-extremis. C'est alors que Smirnov et Peries se battront tous deux contre Allelujah. Le combat se terminera en statu quo. Allelujah, incapable de s'enfuir, sera finalement capturé par la LRH. Le colonel Smirnov sera cependant gravement touché pendant le combat. Soma arrêtera alors de combattre et sortira de son MS pour porter secours au colonel. Ce dernier lui intimera l'ordre de retourner au combat, mais elle lui avouera que sans lui, elle ne peut pas combattre car il est comme un père pour elle. C'est lorsqu'elle sortira de son MS que Allelujah, toujours présent, réalisera que Soma Peries est Marie Parfasi.

Au début de la saison 2, Soma Peries vit sous le même toit que le colonel Smirnov. Celui-ci a même décidé de l'adopter comme sa propre fille. Sur le plan militaire, Soma Peries est l'une des rares survivants du combat contre les Gundam et elle a donc été promue. Vivant tranquillement sous la tutelle de l'armée régulière de la fédération, elle sera appelée comme renfort auprès des A-Laws pour combattre le retour des Celestial Being. Au point de vue psychologique, Soma Peries est devenue beaucoup plus humaine et ce, grâce à l'influence du colonel Smirnov. Arrivée chez les A-Laws, elle doit faire équipe avec Louise Hallevy et Andrei Smirnov, le fils du colonel Smirnov. Elle est plus entrainée et plus expérimentée que ses deux camarades. Ses capacités d'ondes cérébrales se sont également améliorées car elle peut sentir les sentiments des gens et leurs émotions. C'est ainsi qu'elle saura percer à jour la personnalité de Louise Hallevy. Avant l'évasion d'Allelujah, elle sera envoyée pour lui faire subir un interrogatoire. Celui-ci, séparé définitivement d'Allelujah, la reconnaîtra immédiatement et tentera de la raisonner, mais sans succès. Pourtant, Soma Peries ressentira déjà en elle, l'appel de Marie Parfasi. Lors de son évasion Allelujah tentera de l'emmener avec lui dans l'Arios, mais elle sera rattrapée in-extremis par Andrei Smirnov. Son but sera alors de retrouver Allelujah pour le ramener. Allelujah et Soma se rencontreront à deux reprises sur le champ de bataille. À chaque fois, Allelujah ne l'attaquera pas et parera ses attaques juste pour la raisonner. Lors de leur deuxième rencontre, Allelujah réussira à immobiliser son MS et à la faire s'écraser sur une île déserte pour que tous deux puissent discuter. Il tentera alors de la réveiller et celle-ci, après avoir repris conscience voudra le tuer. Sa réaction instinctive est de prendre le dessus en temps super-soldat. Mais lorsque Allelujah la supplie en criant le nom de Marie Parfasi, les ondes cérébrales quantiques de Soma Peries se coupent et elle retrouve sa personnalité de Marie Parfasi. Elle expliquera au colonel Smirnov ce qui s'est passé et celui-ci demandera à Allelujah de veiller sur elle afin qu'elle ne pilote plus jamais. Marie lui dira alors que Soma Peries aurait tout fait pour être sa fille.

Marie Parfasi et les Celestial Being

Après avoir été ramenée à sa véritable identité par Allelujah, elle tombera amoureuse de lui. Allelujah la ramènera donc à bord du Ptolemaïos où elle passe des tests de mensonge. Sa relation avec Feldt sera difficile car celle-ci pense que Marie est responsable de la mort de Lockon. Finalement, elle finira par ne plus lui en vouloir. Elle passera beaucoup de temps avec Saji Crossroad. Tous deux, embarqués sans le vouloir sur le Ptolemaïos II, se cherchent une utilité sans pour autant prendre part aux combats. Comme Allelujah, elle sera un personnage effacé et on ne la verra que très peu durant la fin de la saison. Lors du ravitaillement spatial du Ptolemaïos II par Ian, elle pourra cependant prendre possession d'un MS unique: le GN Archer. Ce MS a un profil proche des Gundam, mais est un modèle Archer, similaire au Raiser s'installant sur le 00. Ce Archer est lié au Arios d'Allelujah. Tous deux se connectent en formation chasseur pour se recharger et atteindre une plus grande vitesse. Le Archer peut être utilisé sans Marie, c'est d'ailleurs comme ça qu'Allelujah s'en servira d'abord. Mais dès que la tour d'Afrique reliée à l'ascenseur orbital s'effondrera, Marie prendra le contrôle le l'Archer et prêtera main-forte à Allelujah. C'est lors de cette bataille que Sergei Smirnov se fera assassiner par son propre fils. Largement traumatisée par cet acte perpétré sous ses yeux, la personnalité de Soma Peries réapparaîtra directement sur le corps de Marie. Durant 4 mois, elle repoussera Allelujah, le prenant de nouveau pour le sujet d'expérience E-57. Bien que sachant qui il est et ce qu'il a fait pour Maris, elle refuse la personnalité de Marie avant d'avoir vengé Smirnov. Elle participe alors à tous les combats avec les 4 meisters. Agressive, elle est cependant obligée de faire équipe avec Allelujah, qui doit faire en sorte de la protéger. Son Archer possède la capacité de se transformer en MS ou en chasseur tout comme l'Arios et le Kyrios. Son style de combat est ultra-agressif comme celui d'Allelujah ou encore comme celui qu'aura Allelujah lors de la bataille finale. Au moment de la bataille finale, elle finira par accepter de nouveau la douceur d'Allelujah avant que les particules de GN pures émises par le 00 de Setsuna ne la guérisse entièrement et définitivement de son dédoublement. Alors que l'Archer est endommagé et hors d'usage, elle entre en contact avec Andrei Smirnov et s'explique une dernière fois avec lui. Elle finit, comme Allelujah, par renoncer au combat. Sur terre, elle vit avec lui et tous deux effectuent des pèlerinages religieux pour mieux comprendre leur destinée commune.

Liens externes 
  Profil de Soma Peries sur Gundam France (saison 1)
  Profil de Soma Peries sur Gundam France (saison 2)
  

Personnage de Gundam